Az Amerikai Egyesült Államok Indiana államának 92 megyéje van; ezeket táblázatban soroljuk fel:

Megyék listája

Galéria

Források 
 

Közigazgatási listák
Indiana megyéi